Beal – alternatywna nazwa okultystycznego ducha Berith
 Beal – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Beal – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)